

Patronyme 
 Simon Lindekens, (1871-1937), fut un homme politique catholique belge.
 Kathy Lindekens, (1955- ) à Anvers est une femme politique belge flamand.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand